Виктор Широков:
 Широков, Виктор Александрович (род. 1945) — русский прозаик, поэт, переводчик, эссеист, литературовед и литературный критик.
 Широков, Виктор Павлович (1860—1919) — русский военачальник, генерал-лейтенант.